Francja:
 Forbach – miejscowość w regionie Lotaryngia
 Forbach – kanton
 Forbach – okręg

Niemcy:
 Forbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rastatt